Ставропо́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 В Армавире Краснодарского края:
 Ставропольская улица (Посёлок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»)
 Ставропольская улица (станица Старая Станица)
 Ставропольская улица — улица в Артёме Приморского края
 Ставропольская улица — улица в Астрахани
 Ставропольская улица — улица в Батайске Ростовской области
 Ставропольская улица — улица в Братске Иркутской области
 Ставропольская улица — улица во Владикавказе
 Ставропольская улица — улица в Волгограде
 Ставропольская улица — улица в Грозном
 Ставропольская улица — улица в Казани
 Ставропольская улица — улица в Калининграде
 Ставропольская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Ставропольская улица — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Ставропольская улица — улица в Краснодаре
 Ставропольская улица — улица в Москве
 Ставропольская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Ставропольская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Ставропольская улица — улица в Новосибирске
 Ставропольская улица — улица в Пензе
 Ставропольская улица — улица в Перми
 Ставропольская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Ставропольская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 Ставропольская улица — улица в Самаре
 Ставропольская улица — улица в Санкт-Петербурге
 Ставропольская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Ставропольская улица — улица в Ставрополе
 Ставропольская улица — улица в Сызрани Самарской области
 Ставропольская улица — улица в Тольятти Самарской области
 Ставропольская улица — улица в Тюмени
 Ставропольская улица — улица в Улан-Удэ
 Ставропольская улица — улица в Уфе
 Ставропольская улица — улица в Хабаровске
 Ставропольская улица — улица в Челябинске
 Ставропольская улица — улица в Черкесске

Украина 

 Ставропольская улица — улица в Днепропетровске
 Ставропольская улица — улица в Донецке
 Ставропольская улица — улица в Киеве
 Ставропольская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Ставропольская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Ставропольская улица — улица в посёлке городского типа Маяке Макеевского городского совета Донецкой области
 Ставропольская улица — улица в Черновцах

См. также 
 Ставропольская площадь
 Ставропольский переулок
 Ставропольский проезд